Kallidike () ist in der griechischen Mythologie

 Kallidike (Tochter des Danaos), eine der Danaiden, die Gattin des Pandion
 Kallidike (Tochter des Keleos), eine Tochter des mythischen Königs Keleos von Eleusis
 Kallidike (Königin der Thesproter), die nach der Telegonie dem Odysseus den Polypoites gebiert